Sven Ribbing kan syfta på:

 Sven Ribbing (död 1577), godsägare
 Sven Ribbing (1588–1640), godsägare
 Sven Ribbing (1652–1711), lagman